Монастырь Святого Антония — древний монастырь в Египте.
 Монастырь Святого Антония (Феррара) — женский монастырь в Италии.
 Монастырь Святого Антония (Рио-де-Жанейро) — монастырь в Рио-де-Жанейро.
 Монастырь Святого Антония (Сен-Лоран-ан-Руайан) — православный монастырь во Франции.
 Монастырь Святого Антония (Копривница) — францисканский монастырь в Хорватии.

См. также 
 Антониев монастырь